

Patronyme 

 Adolphe d'Ennery ou Dennery (1811-1899), romancier et auteur dramatique français ;
Gustave Dennery (1863-1953), artiste peintre français ;
 Étienne Dennery (1903-1979), administrateur, diplomate et universitaire français.

Toponyme 

 District de Dennery, district de Sainte-Lucie.